Кемелишки () — агрогородок в Рытанском сельсовете Островецкого района Гродненской области Белоруссии. Бывший центр Кемелишковского сельсовета. Расположен в 34 км от города Островец, в 39 км от железнодорожной станции Гудогай, в 284 км от Гродно. В 2014 году в агрогородке проживало 526 человек.

История 
С 1922 года в составе Польши, с 1939 года в составе БССР. В Великую Отечественную войну здесь находилось гетто, в котором 16 октября 1942 года было расстреляно 350 мирных жителей.

Население 
 1861 год — 31 хозяйство, 229 человек;
 1880 год — 21 хозяйство, 143 человека;
 1897 год — 29 хозяйств, 156 жителей;
 1905 год — 156 жителей;
 1938 год — 135 хозяйств, 714 жителей;
 1959 год — 322 жителя;
 1970 год — 66 жителей;
 2004 год — 267 хозяйств, 691 житель;
 2014 год — 526 жителей.

Инфраструктура 
В агрогородке имеется учебный комплекс ясли-сад—средняя школа, аптека, дом культуры, библиотека, отделение связи, врачебная амбулатория, филиал «Беларусбанка», баня, четыре магазина.

Достопримечательности 

 Костёл Рождества Пресвятой Девы Марии (1900) —  Историко-культурная ценность Беларуси, код 413В000047

Литература 
 

Населённые пункты Островецкого района
Агрогородки Островецкого района